Владимир Васильевич Вапиров (, ) — российский учёный-химик, доктор химических наук, профессор. Является заведующим кафедрой общей химии ЭБФ ПетрГУ

Примечания

Литература 
Книги
 

Химики России
Выпускники Мелитопольского педагогического университета
Выпускники ПетрГУ
Преподаватели ПетрГУ
Почётные работники высшего профессионального образования Российской Федерации